Blood Will Tell ist der Titel folgender Werke:

 Blood Will Tell, Originaltitel eines Kriminalromans von Agatha Christie, siehe Vier Frauen und ein Mord
 Blood Will Tell, Roman von Jean Lorrah von 2001
 Blood Will Tell: Tezuka Osamu's Dororo, PS2-Videospiel von 2004, basierend auf dem japanischen Manga Dororo